Вальтер Хаге (; 27 ноября 1899 года — 22 апреля 1992 года) — немецкий растениевод и ботаник, правнук основателя питомника и торговой фирмы «Kakteen-Haage» . Один из наиболее видных кактологов второй половины XX века, внёс значительный вклад в популяризацию кактусов и суккулентов.

За 40 с лишним лет, прошедших после выхода шеститомника Баккеберга, были найдены и описаны сотни новых видов, причисленных к уже существующим родам или вошедших во вновь образованные. Часть их была введена Вальтером Хаге дополнительными страницами в баккеберговский «Kakteenlexicon», часть — в его собственный очень популярный во всем мире справочник «Кактусы от А до Я» («Kakteen von A bis Z»).

Автор имеющей большую практическую ценность книги «Das praktische Kakteenbuch. Kakteen, Mittagsblumen und andere Sukkulenten» (Практическое руководство по кактусам. Кактусы, мезембриантемовые и другие суккуленты).

Почётный член Санкт-Петербургского клуба кактусистов.

Названы в честь Хаге 
Роды растений
 

Виды растений

Примечания 

Ботаники по алфавиту
Ботаники Германии